Heterochaeta puede hacer referencia a:

Un sinónimo de Ventenata, un tipo de planta.
Heterochaeta, un género de mantis.